Geografia:
 Nordheim (Württemberg), Municipi al districte de Heilbronn a Baden-Württemberg
 Nordheim am Main, Municipi al districte de Kitzingen a Baviera
 Nordheim vor der Rhön, Municipi al districte de Rhön-Grabfeld a Baviera
 Markt Nordheim, Municipi al districte de Neustadt a Baviera
 Nordheim, Municipi del Baix Rhin, França 
 Nordheim (Texas), Texas, Estats Units